Баке́ (; ) — фамилия.

 Баке, Арнолд Адриан (; 1899—1963) — нидерландский этномузыковед.
 Баке, Жан (; ?-1597) — французский юрист и публицист.
  — французский генерал.

Топоним 
 Баке — деревня и супрефектура в Чаде.

Примечания